Roquemaure ist der Name folgender geographischer Objekte:

Roquemaure (Gard), Gemeinde im französischen Département Gard
Roquemaure (Québec), Gemeinde in der kanadischen Provinz Québec
Roquemaure (Tarn), Gemeinde im französischen Département Tarn
Kanton Roquemaure im französischen Département Gard